Петерсберг:

 Петерсберг (Гессен) — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчиняется административному округу Кассель. Входит в состав района Фульда.
 Петерсберг (Заале-Хольцланд) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Петерсберг (Зале) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Петерсберг (Пфальц) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

 Монастырь Петерсберг — действующий монастырь в общине Петерсберг (Зале).